Orgelbau Späth bezeichnet folgende Firmen:
 Gebr. Späth Orgelbau, Mengen, deutsches Unternehmen, von 1894 bis 1971
 Orgelbau Späth GmbH, Mengen, Nachfolgefirma der obengenannten
 Späth Orgelbau, Rüti ZH, schweizerisches Unternehmen, gegründet 1909
 Freiburger Orgelbau Hartwig und Tilmann Späth, March-Hugstetten, deutsches Unternehmen, gegründet 1964